Die Scottish Football League Division Two wurde 1961/62 zum 56. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 56. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1961/62 traten 19 Vereine in insgesamt 36 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann der FC Clyde, der sich zusammen mit dem Zweitplatzierten Queen of the South den Aufstieg in die Division One sicherte. Torschützenkönig mit 30 Treffern wurde Peter Smith von Alloa Athletic.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1961/62 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1961/62
1961 62